The Best of Niemen – album kompilacyjny Czesława Niemena wydany w roku 1979 przez wydawnictwo Polskie Nagrania „Muza”.

Utwory 
 Strona A

 Strona B

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Albumy Czesława Niemena
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 1979